Дуррес (алб. Durrësi) — топоним.

 Дуррес — старейший и экономически важный город Албании.
 Дуррес (залив) — залив Адриатического моря на западном побережье Балканского полуострова.
 Дуррес (область) — область на западе Албании. Административный центр — Дуррес.
 Дуррес (округ) — один из 36 округов Албании, расположенный в центральной части страны.

См. также 
 Дураццо
 Драч